Dawid (zm. 1260) – kleryk z zakonu dominikanów, męczennik 
 Dawid Carlos Marañón (1907–1936) – hiszpański pijar, męczennik

 Zobacz też Święty Dawid